A10, A 10  eller A-10 kan syfta på:

Motorvägar
 A10 (motorväg, Belgien)
 A10 (motorväg, Frankrike)
 A10 (motorväg, Italien)
 A10 (motorväg, Kroatien)
 A10 (motorväg, Nederländerna)
 A10 (motorväg, Schweiz)
 A10 (motorväg, Tyskland)
 A10 (motorväg, Österrike)

Svenska artilleriregementen
 A 10 - Karlsborgs artillerikår (1920–1928), se Karlsborgs artilleriregemente
 A 10 - Östgöta luftvärnsregemente (1938–1942), se Östgöta luftvärnsregemente.

Fordon
 Fairchild-Republic A-10
 Ascari A10